Wasmann ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Wasmann (1859–1931), österreichischer Jesuit und Entomologe
 Friedrich Wasmann (1805–1886), deutscher Maler des Biedermeier

Siehe auch:
 Waßmann